Collongues (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Collongues (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże